Мерже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Труа-2. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10403.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 12 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 668 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 462 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 360 были экономически активными, 102 — неактивными (показатель активности — 77,9 %, в 1999 году было 77,4 %). Из 360 активных работали 335 человек (178 мужчин и 157 женщин), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 102 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIII века. Памятник истории с 1951 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об